Хидра (на гръцки: воден змей) може да се отнася до:
 Лернейска хидра (или само Хидра) – чудовище от древногръцката митология
 Хидра – съзвездие
 Хидра – бойна единица на Zerg-a в StarCraft
 Хидра - естествен спътник на Плутон
 Хидра - квартал и община в гр. Алжир, Алжир
 Хидра - остров на Гърция от Сароническите острови, в Сароническия залив
 Хидри - род низши многоклетъчни организми
 Зелена хидра - вид от род Хидри